Testa Rossa (Rotkopf) steht für: 
 Ferrari 500 TR (Testa Rossa), italienischer Rennwagen aus den 1950er Jahren
 Ferrari 250 Testa Rossa, italienischer Rennwagen aus den 1950er Jahren
 Ferrari Testarossa, italienischer Sportwagen aus den 1980er Jahren
 Testa Rossa caffebar, ein Franchisesystem, siehe Handelshaus Wedl